(littéralement « le panneau d'indication » en anglais) est le journal en ligne de Wikipédia en anglais. Géré par la communauté Wikipédia, il est publié en ligne avec les contributions des éditeurs Wikipédia. Le journal rend compte de la communauté Wikipédia et des événements liés à Wikipédia, y compris les jugements du comité d'arbitrage, les problèmes de la Wikimedia Foundation et d'autres projets liés à Wikipédia.

Il est fondé en  par le Wikipédien Michael Snow. Initialement appelé The Wikipedia Signpost, le titre du journal est ensuite raccourci en The Signpost en . Snow continue à y travailler jusqu'à sa nomination au conseil d'administration de la Wikimedia Foundation en .

The Signpost a fait l'objet d'une analyse académique dans le Forum sociologique, le magazine sur l'interface des mouvements sociaux et la New Review of Academic Librarianship, et a été consulté pour des données sur Wikipedia par des chercheurs du Los Alamos National Laboratory et du Dartmouth College. Il a été couvert par le New York Times, The Register, Nonprofit Quarterly et Heise Online. Wikipédia: Le manuel manquant appelé Le panneau est une lecture essentielle pour les nouveaux éditeurs ambitieux de Wikipédia.

Histoire 
Le journal en ligne, publié pour la première fois en  sous le nom de Wikipedia Signpost, est ensuite renommé The Signpost. Le fondateur est Michael Snow, un wikipédien et plus tard président du conseil d'administration de la Wikimedia Foundation. Des efforts similaires avaient été faits avec Wikipedia:Annonces de Larry Sanger le , Wikimedia News sur Meta-Wiki le , et Wikipedia-Kurier dans la Wikipédia allemande le .

Notes et références

Liens externes 
 The Signpost

Site web technologique
Site web d'actualité
Wikipédia